Jaap van Dijk (politicus)
Jaap van Dijk (natuurbeschermer)